Села:
 Михайлівське — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Михайлівське — Запорізька область, Якимівський районСелища:
 Михайлівське — Полтавська область, Карлівський район
 Михайлівське — Сумська область, Краснопільський район
 Михайлівське — Харківська область, Краснокутський район

Див. також 
 Михайловське